Турву (Парана) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана.
 Турву (Санта-Катарина) — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.